Išikari je označení řady japonských záležitostí:
 Išikari (řeka) – řeka na ostrově Hokkaidó, přítok Japonského moře
 Išikari (město) – město na ostrově Hokkaidó
 Išikari (provincie) – japonská provincie existující v letech 1869–1882
 Išikari (pohoří) – pohoří na ostrově Hokkaidó
 Išikari (DE-226) – fregata sloužící v letech 1981–2007